Кокојол има више значења:

 Кокојол (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кокојол, Сосијалиста (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Кокојол (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику